Олаво Епес Обандо (; 20 августа 1937, Сан-Габриэль, Карчи — 17 мая 2021) — эквадорский шахматист, международный мастер (1969).

Биография 
Офтальмолог по профессии.

Чемпион Эквадора 1962 года.

В составе сборной Эквадора участник трех шахматных олимпиад (1964, 1966 и 1974 годы; неизменно играл на 1-й доске) и командного чемпионата мира среди студентов 1957 года.

Серебряный (1968) и бронзовый (1966) призёр Панамериканских чемпионатов.

Двукратный серебряный призёр зональных турниров (1967 и 1969 годы; в 1969 году разделил 1—2 места с Э. Хименесом и уступил в дополнительном матче за единственную путевку в межзональный турнир).

Участник ряда сильных по составу международных турниров.

В последнее время проживал в городе Ибарра.

На момент смерти не входил в число активных эквадорских шахматистов, имел рейтинг 2305 пунктов и занимал 17-ю позицию в национальном рейтинг-листе.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Олаво Епеса на шахматных олимпиадах
 Выступления Олаво Епеса на командных чемпионатах мира среди студентов

Шахматисты Эквадора